Jan Jerzy Szlichtyng (1597–1658) – sędzia ziemski wschowski, pisarz braci polskich
 Jan Szymon Szlichtyng (zm. 1681) – wojski wendeński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej